Агва Дулсе има више значења:
 Агва Дулсе (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Дулсе (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Дулсе (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Дулсе (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Агва Дулсе (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Агва Дулсе (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Агва Дулсе, Буенос Аирес (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Дулсе (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Дулсе (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Дулсе (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Дулсе (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Дулсе (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Дулсе (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Дулсе (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Дулсе (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Дулсе (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Дулсе (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Дулсе (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Дулсе (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Дулсе (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Дулсе (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Дулсе (Тускакуеско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Дулсе (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Дулсе (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Дулсе (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Дулсе (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Дулсе, Сан Габријел (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Дулсе (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Дулсе (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Дулсе (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва Дулсе, Сијера Морена (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва Дулсе (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва Дулсе (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Дулсе (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Дулсе (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Дулсе (Сан Кристобал Сучистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Дулсе (Сан Дионисио Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Дулсе (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Дулсе (Сан Мигел Тулансинго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Дулсе (Сан Педро Истлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Дулсе (Сан Педро Хикајан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Дулсе (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Дулсе (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Дулсе (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Дулсе (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Дулсе (Тилапа), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Дулсе (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Дулсе (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Агва Дулсе (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Дулсе (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Дулсе, Ситио де Песка (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Дулсе (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Дулсе, Лас Лупитас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Агва Дулсе, Сан Хосе (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Агва Дулсе, Сењор Овидио (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Агва Дулсе, Исла ла Јегва (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Агва Дулсе (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Дулсе (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Дулсе (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Дулсе (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Дулсе (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Агва Дулсе (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Дулсе (Агва Дулсе, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику